«Человек меняет кожу» — двухсерийный художественный фильм режиссёра Рафаила Перельштейна, снятый им в 1959 году на киностудии «Таджикфильм» по мотивам одноимённого романа Бруно Ясенского. Премьера в Душанбе — февраль 1960 г. Премьера: 30 мая 1960 (1 серия), 6 июня 1960 (2 серия)

Сюжет 
Идёт строительство Вахшского канала — одной из крупнейших новостроек первой пятилетки. Сюда прибывают по контракту два американца. Матёрый шпион полковник Бейли, представившийся безобидным путешественником мистером Мурри, позже будет пойман с поличным и разоблачён. А мистер Кларк (Сергей Курилов), приехавший на канал «делать деньги», постепенно убедится в том, что работа и политика не такие уж разные понятия. Не принимая социализм, он вполне искренне симпатизирует энтузиазму советских людей. Любовь к переводчице — комсомолке Марии Полозовой (Изольда Извицкая) — помогает Кларку осмыслить происходящее. В центре событий сложного строительства оказывается и инженер Уртабаев (Гурминдж Завкибеков) — сильный, яркий человек, один из первых представителей таджикской интеллигенции. Его подозревают во вредительстве. Однако Уртабаев не из тех, кто «ломается», — он доказывает свою непричастность к диверсиям и остаётся одним из первых авторитетов стройки. В праздничный день открытия канала разгромлена последняя банда басмачей, в схватке с которой погибает комсомольский вожак Карим.

В ролях

См. также 

В 1979 году вышла новая экранизация: многосерийный телефильм «Человек меняет кожу».

Награды 
  — На Всесоюзном кинофестивале в Минске фильму присуждён Поощрительный диплом, и поощрительный диплом С. Курилову.

Примечания

Ссылки 

 

Фильмы СССР 1959 года
Фильмы студии «Таджикфильм»
Производственные фильмы
Исторические фильмы СССР
Фильмы о шпионах